Дискография южнокорейской гёрл-группы APRIL включает в себя семь мини-альбомов и 11 синглов. APRIL была сформированная под руководством DSP Media в 2015 году и в настоящее время состоит из шести участниц: Чекён, Чавон, Наын, Йена, Рейчел, Джисоль. Группа осуществила дебют, выпустив Dreaming 24 августа 2015 года вместе со своим заглавным треком «Dream Candy».

Мини-альбомы

Сингл альбомы

Синглы

Появление и сотрудничество

Видеография

Музыкальные видеоклипы

Участие в видеоклипах

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=12&hitYear=2015&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?pageNo=2&nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=06&hitYear=2016&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=08&hitYear=2015&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T 
 https://web.archive.org/web/20160815081102/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=38&hitYear=2015&termGbn=week
 https://web.archive.org/web/20160815122709/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageNo=2&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=37&hitYear=2015&termGbn=week
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=36&hitYear=2015&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=01&hitYear=2016&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=12&hitYear=2015&termGbn=month 
 http://entertain.naver.com/read?oid=108&aid=0002514842 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=K&serviceGbn=S1020&termGbn=month 
 https://web.archive.org/web/20160815122239/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageNo=3&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=19&hitYear=2016&termGbn=week
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=18&hitYear=2016&termGbn=week 
 https://web.archive.org/web/20161220065311/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageNo=2&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=53&hitYear=2015&termGbn=week
 https://web.archive.org/web/20160815132116/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageNo=2&nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=49&hitYear=2015&termGbn=week
 https://www.youtube.com/watch?v=2uV1Ql-niXc&feature=youtu.b 
 http://www.allkpop.com/article/2017/04/april-surprise-fans-with-an-mv-for-sting 
 https://www.youtube.com/watch?v=7VxFVyM_nos 

April
April